La famille Hettich est une famille franco-allemande d'hommes politiques et d'entrepreneurs.

Amédée-Louis Hettich (1856-1937), poète, chanteur, journaliste, professeur de musique et musicologue français ;
 Eugen Hettich (1848-1888), peintre allemand ;
Georg Hettich (1978-), coureur allemand du combiné nordique ;
Janina Hettich (1996-), biathlète allemande ;
Prof. Dr. Karl Hettich (1901-?), avocat et homme politique (SPD)
Urban Hettich (1953-), coureur allemand du combiné nordique.

Patronyme allemand